Okręty US Navy o nazwie USS  "Velocity":
 Pierwszy USS "Velocity" był brytyjskim łamaczem blokady, szkunerem przechwyconym przez USS "Kensington" i USS "Rachel Seaman" 25 września 1862.
 Drugi USS "Velocity" (SP-446) 
 Trzeci USS "Velocity" (AM-128) był trałowcem typu Auk. W służbie w latach 1943-46. Przekazany Meksykowi w 1972, w 2007 nadal znajdował się w służbie.

Velocity